Институт современного искусства Иосифа Бакштейна (ИСИ ИБ) — одна из ведущих институций в области современного искусства в Москве.

История 
Создан группой художников, искусствоведов и теоретиков искусства в 1992 году для осуществления выставочных, исследовательских и образовательных проектов в области изобразительного искусства. В 2018 году переименован в Институт современного искусства Иосифа Бакштейна. Президент института — Иосиф Маркович Бакштейн. Ректор — Станислав Витальевич Шурипа. Директор — Таисия Олеговна Коротышева.

Известные выпускники 
 Алимпиев, Виктор (1973) — российский художник.
 Антуфьев, Евгений (1986) — российский художник.
 Гуткина, Алина (1985) — российская художница.
 Долгов, Илья Александрович (1984) – российский художник.
 Жёлудь, Анна Андреевна (1981) – российская художница.
 Жиляев, Арсений Александрович (1984) — российский художник, куратор.
 Иринчеева, Дарья (1987) — российская художница.
 Каждан, Шифра (1973) — российская художница.
 Ковылина, Елена (1971) — российский художник-перформансист.
 Корина, Ирина Валерьевна (1977) — российская художница.
 Короткова, Таисия (1980) — российская художница.
 Кройтор, Ольга Игоревна (1986) – российская художница.
 Литвин, Антон Викторович (1967) — современный художник.
 Махачева, Таус Османовна (1983) — российская художница.
 Мачулина, Диана Юрьевна (1981) — российская художница.
 Морозова, Лиза (1973) — российская художница.
 Отдельнов, Павел Александрович (1979) – российский художник.
 Повзнер, Александр Львович (1976) – российский художник.
Потапов, Владимир Владимирович (1980) — российский художник, куратор.
 Руденко, Марина (1988) — российская художница.
 Сапожников, Сергей Анатольевич (1984) — российский художник, фотограф, куратор.
 Тавасиев, Ростан Ростанович (1976) – российский художник.
 Титова, Анна Владимировна (1984) — российская художница.
 Сокол, Хаим (1973) — российский художник, скульптор.
 Шерстюк, Татьяна Александровна (1981) – российская художница, куратор.
 Шеховцов, Сергей Васильевич (1969) – российский художник, скульптор.
 Шурипа, Стас (1971) — российский художник.

Ссылки 
 Сайт Института проблем современного искусства 
 Сообщество ИПСИ в «Живом журнале» 
 Мария Кравцова. Бакштейн-функция
 Юлия Попова. На государевой службе

Источники 

Художественное образование в современном искусстве